L'implacabile – film muto del 1913, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film" di Torino
 L'implacabile (Relentless) – film del 1977 diretto da Lee H. Katzin
 L'implacabile (The Running Man) – film del 1987 diretto da Paul Michael Glaser